30-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А», 1-я группа) проходил с января по август 1968 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 3-й раз в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Большинство игроков сборной СССР из ведущих клубов не принимали участие в чемпионате, так как находились на централизованной подготовке к Олимпийским играм.

Система проведения чемпионата 
12 команд 1-й группы класса «А» провели четырёхкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест. Первые два круга прошли по туровой системе, вторые два — с разъездами. Две худшие команды 1-й группы встретились в переходном турнире с двумя лучшими из 2-й для розыгрыша двух путёвок в 1-ю группу следующего сезона.

1-я группа

Переходный турнир 
 1. «Нефтяник» Баку
 2. «Труд» Свердловск
 3. «Даугава» Рига
 4. «Спартак» Ташкент

«Нефтяник» и «Труд» получили путёвки в 1-ю группу класса «А» сезона 1969.

2-я группа 
 1. «Труд» Свердловск
 2. «Спартак» Ташкент
 3. «Динамо» Воронеж
 4. «Буревестник» Тбилиси
 5. «Динамо» Краснодар
 6. «Спартак» Донецк
 7. «Буревестник» Москва
 8. «Жальгирис» Каунас
 9. «Таджикистан» Душанбе
 10. «Калев» Таллин
 11. «Труд» Ленинград
 12. «Буревестник» Фрунзе
 13. АДК Алма-Ата
 14. «Захмет» Ашхабад
 15. «Спартак» Ереван
 16. «Молдова» Кишинёв

Призёры 
 ЦСКА: Л.Александрова, Л.Валентович, Людмила Гуреева, Нинель Евтеева (Луканина), И.Ефремова, Н.Рагозина, Антонина Рыжова, Тамара Тихонина, Е.Чехова. Тренер — Мирон Винер.

 «Спартак» (Иркутск): В.Галичина, Г.Малинович, Л.Маркова, Г.Меринова, О.Поправко, Н.Радченко, Р.Семенкевич, В.Семёнова, Л.Улыбина, Г.Шишкина, В. Светова. Тренер — Ольга Иванова.

 «Буревестник» (Ленинград): С.Валетенкова, Н.Вертюк, Татьяна Елисеева, С.Ильиных, М.Караева, Н.Лебедева, М.Конвиссер, Людмила Михайловская, Е.Никитичева, А.Семенко. Тренер — Владимир Зедгенидзе.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1968 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1968 году